A State of Trance 2017 – czternasta kompilacja z serii A State of Trance, holenderskiego DJ-a i producenta muzycznego Armina van Buurena. Wydana została 21 kwietnia 2017 roku przez wytwórnię płytową Armada Music.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Dysk 1: On the Beach

Dysk 2: On the Club

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Armin van Buuren – opracowanie muzyczne, selekcja, miksowanie
 Joris van Meegen – opracowanie graficzne
 Digitalmastering.nl – mastering
 Ruud Baan – fotografia
 SNDR – fotografia

Pozycje na listach

Historia wydania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Armina van Buurena
 Oficjalna strona internetowa wytwórni Armada Music

A State of Trance
Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy Armada Music